Hilina A (Alasa Talu Muzoi), een plaats in Indonesië
Hilina A (Gunung Sitoli), een plaats in Indonesië